Хорохордин — русская фамилия.

Известные носители 
 Хорохордин, Олег Леонидович (род. 1972) — временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай (с 20 марта 2019 года).
 Хорохордин, Сергей Геннадьевич (род. 1985) — российский гимнаст, тренер.